Der Dachsteingletscher (lokal auch Ennsgletscher oder Traungletscher) war während der Eiszeiten eine der Hauptvergletscherungszonen der Ostalpen, die die heutigen Flüsse Enns und Traun umfasste.

Er bestand aus einer Gletscherzunge im Ennstal, die im Gesäuse steckenblieb, deren Nebenzungen sich aber über den Pyhrnpass und ins Paltental ergossen, und einer Gletscherzunge im Trauntal, die die großen Seen wie den Hallstätter See und den Traunsee entstehen ließ.

Ehemaliger Gletscher
Geographie (Oberösterreich)
Geographie (Steiermark)